Beau Geste (roman), een roman uit 1924 van P.C. Wren
Beau Geste (1926), een film van Herbert Brennon
Beau Geste (1939), een film van William A. Wellman
Beau Geste (1966), een film van Douglas Heyes